Hippie Sabotage — электронный музыкальный дуэт из Сакраменто, США, образованный в 2005 году братьями Кевином и Джеффом Саурерами. Начав с инди-музыки, музыканты перешли к написанию хип-хоп-инструменталов. В дальнейшем дуэт развивал свое звучание, выработав собственный стиль. Последний мини-альбом Hippie Sabotage, озаглавленный Drifter, вышел в 2017 году. За свою карьеру музыканты сотрудничали с такими исполнителями, как Элли Голдинг, Туве Лу, Yukmouth, Azizi Gibson и другими.

В 2014 году дуэт достиг 1 позиции Billboard’s Next Big Sound.

История

Дискография 
Мини-альбомы
 Vacants — 2013
 The Sunny Album — 2014
 Johnny Long Chord — 2014
 Vibes — 2016
 Options — 2016
 Providence — 2016
 Devil Eyes — 2016
 Drifter — 2017
 Red Moon Rising — 2020
 Floating Palace — 2021

Примечания 

Музыкальные дуэты
Электронные музыкальные коллективы США
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2005 году
Музыкальные продюсеры США в стиле хип-хоп
Музыкальные коллективы из Сакраменто